Mikołaj Komorowski (zm. 1477) – starosta biskupa krakowskiego, starosta podoliniecki
 Mikołaj Komorowski (1578–1633) – hrabia na Liptowie i Orawie, starosta oświęcimski i nowotarski